Auf dem Berg ist der Name folgender Orte:

 Auf dem Berg (Deggenhausertal), Ortsteil von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Auf dem Berg (Öhningen), Ortsteil von Öhningen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Auf dem Berg (Schramberg), Ortsteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg